Meenoplus är ett släkte av insekter. Meenoplus ingår i familjen Meenoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Meenoplus